Goran Jerković (*1968.), hrvatski dirigent
 Goran Jerković (*1976.), hrvatski rukometaš